Нуриева — женская форма фамилии Нуриев. 

 Известные носительницы 
 Нуриева, Гювара Джахангир кызы (1912—1945) — советский инженер-металлург.
 Нуриева, Сона Пери кызы (1915—1986) — советская лётчица, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.